Эспиналь:
 Эспиналь, Бетсабе (1896—1932) — колумбийская деятельница рабочего движения.
 Эспиналь, Луис (1932—1980) — испанско-боливийский священник-иезуит, режиссёр, поэт.
 Эспиналь, Марсело (род. 1993) — гондурасский футболист.
 Эспиналь, Хайме — пуэрто-риканский борец вольного стиля.
 Эспиналь (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике
 Эспиналь (Мексика) — административный центр этого муниципалитета.
 Эспиналь (Испания) — населённый пункт в Наварре, Испания.
 Эспиналь (Колумбия) — город в Колумбии.